Equus, gènere de mamífers de la família dels èquids
 Equus (obra de teatre), obra teatral de 1973 escrita per per Peter Shaffer
 Equus (pel·lícula), pel·lícula britànicoestatunidenca de 1977 dirigida per Sidney Lumet i basada en l'obra teatral